Jana Andolan 1990
Jana Andolan II (o Jana Andolan 2006), il Movimento per la Democrazia del 2006